26001–26500. • 26501–27000.

A Naprendszer kisbolygóinak listája